Pezel ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Pezel (1573–1634), deutscher Jurist, Archivar und Bibliothekar
 Christoph Pezel (1539–1604), reformierter Theologe
 Johann Christoph Pezel (1639–1694), Stadtpfeifer und Komponist des Barock 

Siehe auch:
 Petzel